Узунко́ль () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Узункольского сельского округа. Код КАТО — 113657100.

География 
Село расположено возле одноимённого озера, в западной части района, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к западу от административного центра района — села Астраханка.

Абсолютная высота — 292 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Алгабас — на севере.

В черте села находится поселения упразднённых населённых пунктов — Каратубек, Кайнарское, Луговое.

Население 
В 1989 году население села составляло 1060 человек (из них казахи — 41 %, русские — 29 %).

В 1999 году население села составляло 621 человек (309 мужчин и 312 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 451 человек (218 мужчин и 233 женщины).

Улицы 
 ул. Абылай хана
 ул. Луговая
 ул. Целинная

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района